dél-koreai labdarúgó, az élvonalbeli Jeonbuk Hyundai Motors csatára.

További információk 

Adatok a soccerway.com oldalon

1990-ben született személyek
Dél-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek